

Tecniche analitiche
 NAA – neutron activation analysis (analisi per attivazione neutronica)

Codici 
 NAA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Narrabri (Nuova Galles del Sud) (Australia)
 Norwegian Air Argentina, una compagnia aerea dell'Argentina